Kandara ist:

 Kandara (Kenia), eine Stadt im Distrikt Maragua in der Provinz Central in Kenia
 eine antike Stadt in Paphlagonien, heute das türkische Cendere